Ciao или CIAO может значить:

 CIAO (радиостанция)
 Ciao — японский манга журнал, издаваемый ежемесячно компанией Shogakukan.
 Ciao (язык программирования)
 Ciao! — второй студийный альбом исполнителя Tiga.

См. также 
 «Белла чао» ( — Прощай, красавица) — итальянская песня